gmina Kosów Lacki (dawn. gmina Kosów) – gmina miejsko-wiejska, powiat sokołowski, woj. mazowieckie

dawne gminy:
 gmina Kosów (Huculski) – dawna gmina miejska, powiat kosowski, woj. stanisławowskie
 gmina Kosów – dawna gmina miejska, powiat kosowski/iwacewicki, woj. poleskie
 gmina Kosów – dawna gmina wiejska, powiat czortkowski, woj. tarnopolskie
 gmina Kosów – dawna gmina wiejska, powiat kosowski/iwacewicki, woj. poleskie
 gmina Kosów Stary – dawna gmina miejska, powiat kosowski, woj. stanisławowskie